XC peut faire référence à :
  ;
  ;
 90, le nombre en chiffres romains.
 Xenoblade Chronicles, série de jeux vidéo de Monolith Soft.
 Xenoblade Chronicles, jeu vidéo de Monolith Soft.

Voir aussi :